El Verinxell, o els Verinxells, és tot el sector nord-oest del municipi de Marçà. Hi pertanyen alguns dels masos marçalencs més representatius: el Mas Gran, el Maset, i d'altres.

Geografia de Marçà
Entitats de població de Catalunya